Мемориал Чигорина — шахматный турнир, который проводится в честь Михаила Ивановича Чигорина (1850—1908), основоположника советской шахматной школы и одного из ведущих игроков своего времени.

История 
Первый турнир памяти Чигорина состоялся в 1909 году в Санкт-Петербурге.

Руководителем организационного комитета первого турнира в 1909 году в Санкт-Петербурге был П. П. Сабуров, президент Санкт-Петербургского шахматного клуба. Члены организационного комитета: Б. Е. Малютин, А. Сосницкий, В. Чудовский, С. А. Зноско-Боровский и Е. А. Зноско-Боровский. Главный турнир длился с 14 февраля по 12 марта 1909 года. Рубинштейн и Ласкер выиграли по 875 рублей каждый, Шпильман и Дурас — по 475 рублей каждый, Бернштейн — 190 рублей, Тейхман — 120 рублей, Перлис — 80 рублей, Кон, Шлехтер и Сальве — по 40 рублей каждый.

Параллельно с главным соревнованием был проведен всероссийский турнир любителей, победителем которого стал будущий чемпион мира А. А. Алехин.

К практике проведения турниров вернулись в 1947 и 1951 гг.

Регулярными турниры стали в 1961 г. С этого времени они проводились в южных городах РСФСР (преимущественно в Сочи, по одному разу в Ростове-на-Дону и в Кисловодске).

С 1993 года соревнования проводятся в Санкт-Петербурге. Нумерация турниров была начата заново. В 2006 г. организаторы не использовали 13-й номер из-за суеверия и присвоили очередному турниру порядковый номер 14.

Результаты

Санкт-Петербург 1909 
 {|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; " align="left"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|N°
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|Имя
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|1
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|2
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|3
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|4
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|5
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|6
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|7
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|8
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|9
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|10
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|11
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|12
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|13
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|14
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|15
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|16
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|17
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|18
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|19
|
| align="center" style="background:#f0f0f0;" |Очки
|Место
|-
| 1||||
|1||1||1||½||½||½||1||1||1||½||1||0||1||½||1||1||1||1
| ||14½
|1—2
|-
| 2||||0||
|½||1||½||1||1||1||½||1||1||1||0||1||1||1||1||1||1
| ||14½
|1—2
|-
| 3||||0||½||
|1||0||1||1||½||1||½||½||½||1||0||½||1||½||½||1
| ||11
|3—4
|-
| 4||||0||0||0||
|0||1||½||0||½||1||0||1||1||1||1||1||1||1||1
| ||11
|3—4
|-
| 5||||½||½||1||1||
|0||1||0||1||1||1||1||½||0||0||0||½||½||1
| ||10½
|5
|-
| 6||||½||0||0||0||1||
|0||½||½||½||½||1||1||½||1||½||1||1||½
| ||10
|6
|-
| 7||||½||0||0||½||0||1||
|½||½||1||½||1||1||½||1||½||0||0||1
| ||9½
|7
|-
| 8||||0||0||½||1||1||½||½||
|0||0||1||½||½||0||½||½||½||1||1
| ||9
|8—10
|-
| 9||||0||½||0||½||0||½||½||1||
|1||0||0||1||1||½||0||1||½||1
| ||9
|8—10
|-
| 10||||0||0||½||0||0||½||0||1||0||
|½||1||1||1||½||0||1||1||1
| ||9
|8—10
|-
| 11||||½||0||½||1||0||½||½||0||1||½||
|0||0||0||½||1||1||1||½
| ||8½
|11—12
|-
| 12||||0||0||½||0||0||0||0||½||1||0||1||
|½||1||1||1||0||1||1
| ||8½
|11—12
|-
| 13||||1||1||0||0||½||0||0||½||0||0||1||½||
|½||½||½||1||0||1
| ||8
|13
|-
| 14||||0||0||1||0||1||½||½||1||0||0||1||0||½||
|½||½||½||0||½
| ||7½
|14
|-
| 15||||½||0||½||0||1||0||0||½||½||½||½||0||½||½||
|1||½||½||0
| ||7
|15—16
|-
| 16||||0||0||0||0||1||½||½||½||1||1||0||0||½||½||0||
|½||1||0
| ||7
|15—16
|-
| 17||||0||0||½||0||½||0||1||½||0||0||0||1||0||½||½||½||
|½||½
| ||6
|17
|-
| 18||||0||0||½||0||½||0||1||0||½||0||0||0||1||1||½||0||½||
|0
| ||5½
|18
|-
| 19||||0||0||0||0||0||½||0||0||0||0||½||0||0||½||1||1||½||1||
| ||5
|19
|-
|20
|
|
|
|
|0
|
|
|1
|
|
|
|
|0
|
|
|½
|
|
|
|
|
| ----
| ----
|-
|}

Турниры 1947 и 1951 гг. 
 {| class="wikitable"
! Год
! Город
! Победитель
!+
!-
!=
!Результат
!Примечания
|-
| 1947
|Москва
|Михаил Ботвинник
|8
|1
|6
|11 из 15
|Основная статья — Москва 1947
|-
| 1951
|Ленинград
|Василий Смыслов
|8
|1
|4
|10 из 13
|Основная статья — Ленинград 1951
|}

Период 1961—1990 годов 
На протяжении многих лет турниры, проводившиеся в Сочи были практически единственным местом, где советские шахматисты могли выполнить норму, необходимую для присвоения международного звания. К примеру, Н. В. Крогиус и А. Н. Зайцев получили звание международного гроссмейстера по итогам мемориалов Чигорина.

 {| class="wikitable"
! Год
!Город
! Победитель
!+
!-
!=
!Результат
!Примечания
|-
|1961
|Ростов-на-Дону
|Марк Тайманов
|5
|0
|6
|8 из 11
|Основная статья — Ростов-на-Дону 1961
|-
| 1963
|Сочи
|Лев Полугаевский
|6
|0
|5
|8½ из 11
|Основная статья — Сочи 1963
|-
| 1964
|Сочи
|Николай Крогиус
|7
|0
|8
|11 из 15
|Основная статья — Сочи 1964
|-
| 1965
|Сочи
|Борис Спасский
Вольфганг Унцикер
|6
6
|0

0
|9

9
|10½ из 15
|Основная статья — Сочи 1965
|-
| 1966
|Сочи
|Виктор Корчной
|10
|2
|3
|11½ из 15
|Основная статья — Сочи 1966
|-
| 1967
|Сочи
|Александр Зайцев Николай Крогиус
Владимир Симагин Борис Спасский

Леонид Шамкович
|6
5

6

5

6
|1
0

1

0

1
|8
9

8

9

8
|10 из 15
|Основная статья — Сочи 1967
|-
|1972
|Кисловодск
|Лев Полугаевский
|
|
|
|
|Основная статья — Кисловодск 1972
|-
| 1973
|Сочи
|Михаил Таль
|7
|0
|8
|11 из 15
|Основная статья — Сочи 1973
|-
| 1974
|Сочи
|Лев Полугаевский
|7
|0
|8
|11 из 15
|Основная статья — Сочи 1974
|-
| 1976
|Сочи
|Лев Полугаевский
Евгений Свешников
|5
5
|0

0
|10

10
|10 из 15
|Основная статья — Сочи 1976
|-
| 1977
|Сочи
|Михаил Таль
|8
|1
|6
|11 из 15
|Основная статья — Сочи 1977
|-
| 1979
|Сочи
|Нухим Рашковский
|6
|0
|9
|10½ из 15
|Основная статья — Сочи 1979
|-
| 1980
|Сочи
|Александр Панченко
|6
|0
|9
|10½ из 15
|Основная статья — Сочи 1980
|-
| 1981
|Сочи
|Виталий Цешковский
|8
|2
|5
|10½ из 15
|Основная статья — Сочи 1981
|-
| 1982
|Сочи
|Михаил Таль
|5
|0
|10
|10 из 15
|Основная статья — Сочи 1982
|-
| 1983
|Сочи
|Анатолий Вайсер Евгений Свешников
|5
6
|1
2
|8
6
|9 из 14
|Основная статья — Сочи 1983
|-
| 1984
|Сочи
|Георгий Агзамов
|7
|0
|7
|10½ из 14
|Основная статья — Сочи 1984
|-
| 1985
|Сочи
|Евгений Свешников
|6
|1
|7
|9½ из 14
|Основная статья — Сочи 1985
|-
| 1986
|Сочи
|Александр Белявский Рафаэль Ваганян
Светозар Глигорич
|6
7

3
|3
4

0
|5
3

11
|8½ из 14
|Основная статья — Сочи 1986
|-
| 1987
|Сочи
|Евгений Пигусов
Сергей Смагин Андрей Харитонов
|4
5

5
|0
1

1
|10
8

8
|9 из 14
|Основная статья — Сочи 1987
|-
| 1988
|Сочи
|Сергей Долматов
|5
|0
|8
|9 из 13
|Основная статья — Сочи 1988
|-
| 1989
|Сочи
|Алексей Выжманавин
|6
|0
|8
|10 из 14
|Основная статья — Сочи 1989
|-
| 1990
|Сочи
|Вадим Рубан
|7
|0
|4
|9 из 11
|Основная статья — Сочи 1990
|}

Санкт-Петербургский период (с 1993) 
 {| class="sortable wikitable"
! #
! Год
! Победитель
|-
| 1
| 1993
| Алексей Дреев
|-
| 2
| 1994
| Ильдар Ибрагимов
|-
| 3
| 1995
|Владимир Бурмакин
|-
| 4
| 1996
| Алексей Федоров Лембит Олль
|-
| 5
| 1997
| Константин Сакаев
|-
| 6
| 1998
| Сергей Волков
|-
| 7
| 1999
| Александр Грищук Сергей Волков
|-
| 8
| 2000
| Валерий Филиппов
|-
| 9
| 2001
| Михаил Кобалия
|-
| 10
| 2002
| Александр Фоминых
|-
| 11
| 2004
|Сергей Иванов
|-
| 12
| 2005
| Игорь Захаревич Роман Овечкин
|-
| 14
| 2006
| Дмитрий Бочаров
|-
| 15
| 2007
| Сергей Мовсесян
|-
| 16
| 2008
| Владимир Белов
|-
| 17
| 2009
|Сергей Волков
|-
| 18
| 2010
| Эльтадж Сафарли
|-
| 19
| 2011
|Дмитрий Бочаров
|-
| 20
| 2012
| Александр Арещенко
|-
| 21
| 2013
| Павел Эльянов
|-
| 22
| 2014
| Иван Иванишевич
|-
| 23
| 2015
| Кирилл Алексеенко
|-
| 24
| 2016
|Кирилл Алексеенко
|-
| 25
| 2017
|Кирилл Алексеенко
|-
| 26
| 2018
|
|-
|27
|2019
|Виталий Сивук
|}

Примечания

Литература 
 The International Chess Congress: Санкт-Петербург 1909, New York, edition Lasker Press, 1910 (reprinted by Dover books 1971)

Ссылки 
 Санкт-Петербург 1909 и 1914
 The Independent, 1999, Джонатан Спилмен: Results 1993—1999
 Results from The Week in Chess: TWIC 157 (1997), TWIC 212 (1998), TWIC 262 (1999), TWIC 314 (2000), TWIC 365 (2001), TWIC 418 (2002), TWIC 572 (2005), TWIC 625 (2006), TWIC 683 (2007), TWIC 730 (2008), 2009, 2011
 Results from ChessBase: 2006 edition, 2010 edition
 Results from Ruschess: 2004 edition
 Results from Rusbase: Editions 1961—1990
 Results from Chess-Results: 2012, 2013, 2014, 2015, 2019
 Партии турнира 1909 г. в базе Chessgames

Чигорин
Международные соревнования по шахматам в России
Международные соревнования по шахматам в СССР